Mitologia
 Plèiades (mitologia).
Astronomia
 Plèiades (astronomia).
Escacs
 Plèiades de Berlín